XIII — число 13 в римской записи:
 XIII век — столетие, длившееся от 1201 года до 1300.
 XIII век до н. э. — столетие, длившееся от 1300 года до 1201 года до н. э.

География 
 XIII Парный легион
 XIII округ Парижа

Литература и искусство 
 XIII (комикс)
 XIII — компьютерная игра компании Ubisoft по мотивам одноимённого комикса, 2003 год.
  Конспирация — телесериал, снятый по мотивам комикса, также известный под названием XIII: The Conspiracy.
 XIII — телесериал (2011-2012) производство Франции и Канады.
 XIII век. Слава или смерть — компьютерная игра 2007 года.
 XIII Век: Русич — дополнение к игре.

См. также 
 13 (значения)